Маад — арабское имя.

 Маад аль-Мустансир Биллах (1029—1094) — исмаилитский халиф из династии Фатимидов.
 Низар ибн Маад — предок пророка Мухаммеда из девятнадцатого предпоколения.

См. также 
 Ахират — в исламской эсхатологии потусторонний мир, единственно вечная и важная жизнь для человека.
 Маади (значения)